Кубок виклику Азії (жінки) 2019 () — спортивне змагання з хокею із шайбою (Кубок виклику Азії серед жінок), проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувся з 14 по 19 квітня 2019 року в Абу-Дабі (ОАЕ).

Топ-дивізіон 
Таблиця та результати

Дивізіон І 
Таблиця та результати

Посилання 
 IIHF.com  
 IIHF.com  

2019 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
2019 в азійському спорті